Im Donggi (Im Dong-gi):

 Im Donggi (1959) dél-koreai sportlövő, olimpikon
 Im Donggi (1971) dél-koreai súlyemelő, olimpikon